Preko kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Preko (ort i Kroatien, lat 44,08, long 15,20), Zadars län, 
 Preko (ort i Kroatien, lat 44,08, long 15,19), Zadars län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar